Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 43001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 11 maja 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

43001-43100

43101-43200

43201-43300

43301-43400

43401-43500

43501-43600

43601-43700

43701-43800

43801-43900

43901-44000

Przypisy 

Lista planetoid 043001-044000